Chunghwa kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Chunghwa (ort i Nordkorea), Pyongyang, 
 Chunghwa-gun, kommun, Pyongyang, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar